Яни́в Грин (; род. 16 мая 1980, Герцлия, Израиль) — израильский профессиональный баскетболист, центровой. Рекордсмен сборной Израиля по количеству проведенных матчей (189), вице-чемпион Европы среди юношей (до 20 лет) 2000 года, шестикратный чемпион Израиля и четырёхкратный обладатель Кубка Израиля с клубами «Маккаби» (Тель-Авив) и «Хапоэль» (Иерусалим), победитель Евролиги 2004/2005 с «Маккаби» (Тель-Авив) и Балканской лиги 2012/2013 с «Хапоэлем» (Гильбоа-Верхняя Галилея).

Игровая карьера 
Янив Грин начал свою игровую карьеру в молодёжных составах клуба «Бней Герцлия», впервые появившись в команде мастеров в сезоне 1998/1999. Весной 1997 года он впервые выступил в составе юношеской (до 18 лет) сборной Израиля и спешно дошёл с ней до финального этапа чемпионата Европы 1998 года. В рядах молодёжной сборной Израиля он завоевал в 2000 году серебряные медали чемпионата Европы среди юношей в возрасте до 20 лет (с 13,7 очка и 7,5 подбора за игру) и принял участие в чемпионате мира на следующий год. Уже в 2000 году Грин провёл свои первые игры за национальную сборную Израиля в отборочных матчах чемпионата Европы 2001 года.

Отыграв первые цетыре года профессиональной карьеры в «Бней Герцлия» и «Маккаби» (Раанана), с которой участвовал в 2000/2001 годах в розыгрыше Супролиги ФИБА, Грин заключил трёхлетний контракт с клубом «Хапоэль» (Тель-Авив). В составе «Хапоэля» он привёл сборную Израиля к седьмому месту на чемпионате Европы 2003 года, набирая в среднем по 10,9 очка за игру с лучшим на турнире процентом попаданий с двухочковых бросков и стал вице-чемпионом Израиля в 2004 году и получил предложение участвовать в летнем тренировочном лагере «Детройт Пистонс», но предпочёл перейти в ведущую команду Израиля «Маккаби» (Тель-Авив), только что выигравшую баскетбольную Евролигу.

В сезоне 2004/2005 «Маккаби» во второй раз подряд выиграла Евролигу, но Грин не был в числе ведущих игроков клуба, в среднем проводя на площадке 10 минут и набирая по 4 очка. В следующие два сезона с «Маккаби» ситуация оставалась такой же: Грин — один из постоянных лидеров национальной сборной, на чемпионате Европы 2007 года показавший лучший результат среди всех участников по подборам (9,3 за игру), — почти не играл в Евролиге, оставаясь не более чем дублёром Николы Вуйчича. В итоге в 2007 году, после трёх выигранных чемпионатов и двух Кубков Израиля, он покинул Тель-Авив, подписав контракт с российским клубом «ЦСК ВВС-Самара» по схеме «1+1». В составе самарского клуба Грин играл в Кубке вызова ФИБА, где был вторым по подборам и третьим по блокам (8,4 и 1,4 соответственно), и был приглашён принять участие в матче всех звёзд этого турнира в 2008 году, однако по окончании сезона вернулся в «Маккаби», подписав двухлетний контракт, обеспечивавший ему зарплату около полумиллиона долларов в год.

После ещё трёх сезонов с «Маккаби», двух чемпионских званий и двух Кубков Израиля Грин на год уехал в Италию, где играл за клуб «Терамо Баскет». В 2012 году он вернулся в Израиль, где присоединился к команде «Хапоэль» (Гильбоа-Верхняя Галилея). В составе галилейского клуба он стал чемпионом Балканской лиги. Следующие два сезона он провёл за иерусалимский «Хапоэль», завоевав с этим клубом в сезоне 2014/2015 первые в его истории золотые медали чемпионата Израиля. Однако именно в этом победном сезоне он получил тяжёлую травму колена, пропустил вторую половину года, включая победный для команды плей-офф, и летом расстался с «Хапоэлем». Несмотря на это, он был в восьмой раз подряд приглашён принять участие в финальной стадии чемпионата Европы. Благодаря этому выбору Грин стал шестым в истории сборной Израиля игроком, набравшим за время выступлений за неё 1500 очков, а по ходу чемпионата Европы установил рекорд сборной по количеству сыгранных матчей — 189. В итоге Грин, сыгравший на чемпионате Европы в общей сложности 33 минуты в пяти матчах, в начале сезона 2015/2016 оказался единственным игроком сборной Израиля, не заявленным ни за один клуб. 14 августа 2016 года он объявил о завершении спортивной карьеры.

Статистика выступлений

Европейские клубные турниры

Сборная Израиля

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Управления баскетбольных лиг Израиля 
 Профиль на сайте чемпионата Европы 2015 
 Профиль на сайте Евролиги 

Баскетболисты Израиля
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Терамо»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки сборной Израиля по баскетболу